Родинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Родинский сельсовет — в Родинском районе Алтайского края.
 Родинский сельсовет — в Шипуновском районе Алтайского края.
 Родинский сельсовет — в Сорочинском районе Оренбургской области.